Der Begriff Aufbaudiät hat verschiedene Bedeutungen:
 eine spezielle Diät nach bestimmten Erkrankungen, vor allem von Magen und Darm
 eine spezielle Ernährung zum Muskelaufbau beim Bodybuilding, siehe Anabole Diät